Са́рия́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь бассейна — 408 км². Располагается на высоте 104,0 метров над уровнем моря.

Форма озера подковообразная. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.
С востока в озера впадают два ручья без названия, несущие воды из ламбин Кайталампи (), Сарикколампи (), Мадорогалампи () и Лаувуслампи ().
Из юго-западной оконечности озера берёт начало река Пенсанйоки.

С севера в озеро втекает, а с юго-востока вытекает река Лоймоланйоки.

В озере восемь сравнительно небольших безымянных островов.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайшие — посёлки Кясняселькя и Лоймола — расположены от озера, соответственно, в 19 км к югу и в 20 км к северу.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014176.

Название озера переводится с финского языка как «озеро с островами».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Уксунйоки
Бассейн Лоймоланйоки
Озёра Суоярвского района